Фанари има више значења:

 Фанари (Олари), насеље у округу Прахова у Румунији
 Фанари (Горгота), насеље у округу Прахова у Румунији
 Фанари (тврђава), тврђава у Тесалији